Саррия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саррия. Занимает площадь 185,09 км². Население — 13611 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

2 сентября 2011 года стартовал 13-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 Fotos e Información turística de Sarria, el Valle más grande del Camino de Santiago Francés en Galicia
 Web del equipo de futbol de Sarria (S.D. Sarriana)
 Web del equipo de baloncesto CB SARRIA
 Salón de Otoño de París en Sarria
 Guiadesarria

Муниципалитеты Луго